2 miejscowości w Polsce: 
 Łączewna – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo 
 Łączewna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz